Le titre de cet article peut avoir une autre écriture par le caractère allemand  ß et est représenté comme Gaßner

Patronymie 

 Alexander Gassner (1989-), un skeletoneur allemand ;
 Andreas Gassner (?-), tireur sportif autrichien ;
 Dennis Gassner (1948-), chef décorateur canadien ;
 
 Johann Gustav Gassner (1881-1955), botaniste allemand ;
 Johann Joseph Gassner (1727-1779), exorciste autrichien.
Patronyme allemand
Patronyme austro-bavarois